Dayu (Nglegok)
 Dayu (Gondangrejo)
 Dayu (Karangpandan)
 Dayu (Purwoasri)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing